Myrtle kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Myrtle (Minnesota)
 Myrtle (Mississippi)
 Myrtle Beach (South Carolina)